Dragoș este un nume de botez masculin, care se poate referi la una din următoarele entități.

Etimologie 
„Dragoș” este forma scurtă pentru „Dragomir”, provenit din slavul dorogo („prețios”).

Personalități 
 Dragoș I, descălecător în Moldova și primul ei voievod.
 Dragoș-Florin David
 Dragoș Enache
 Dragoș Luchian
 Dragoș Neagu
 Dragoș Petre Dumitriu
 Dragoș Pâslaru
 Dragoș Rusu
 Dragoș Ujeniuc

Localități 
 Dragoș Vodă, Călărași

Alte sensuri
Drago%C8%99 Vod%C4%83 Cern%C4%83u%C8%9Bi, club de fotbal
Colegiul Național "Dragoș Vodă" din Câmpulung Moldovenesc, liceu

Vezi și 
 Listă de zile onomastice

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania
Toponime românești
Prenume românești